Поликарп Семёнович Долгов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1910 году. Член КПСС.

С 1929 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1929—1946 гг. — на комсомольской и советской работе в Туркменской ССР, заместитель председателя Исполнительного комитета Чарджоуского областного Совета, 2-й секретарь ЦК КП Туркмении, 2-й секретарь Чарджоуского областного комитета КП Туркменистана, секретарь ЦК КП Туркменистана по сельскому хозяйству.

Избирался депутатом Верховного Совета Туркменской ССР 5-го, 6-го, 7-го, 8-го и 9-го созывов.

Умер в Ашхабаде в 1989 году.

Ссылки 
 Долгов, Поликарп Семенович. Развитие сельского хозяйства Туркменской ССР за 50 лет [Текст] / П. Долгов, К. Сахатмурадов, Л. Гладков. — Ашхабад : Туркменистан, 1974. — 99 с., 4 л. ил.; 21 см.
 Долгов
 Долгов
 ОЛ
 ОТКЗ

Вторые секретари Чарджоуского обкома КП Туркменской ССР
Вторые секретари ЦК КП Туркменской ССР
Секретари ЦК КП Туркменской ССР
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 9-го созыва